Niemcy:
 Wagenhausen – dzielnica Bad Saulgau
 Wagenhausen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Cochem-Zell

Szwajcaria:
 Wagenhausen – miejscowość